Erdbohrer bezeichnet
 eine biologische Gattung, deren einziger Vertreter der Silbergraue Erdbohrer ist.
 ein Gerät, um Erdlöcher zu erstellen, siehe Erdbohrer (Werkzeug)